McKinley School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McKinley School (Indiana), ID-Nr. 88001221
 McKinley School (Michigan), ID-Nr. 72000655
 McKinley School (Hamilton County, Ohio), ID-Nr. 79002697
 McKinley School (Miami County, Ohio), ID-Nr. 05000025

Siehe auch:
 McKinley High School